Midler ist der Familienname folgender Personen:

 Bette Midler (* 1945), US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Komikerin
 Mark Petrowitsch Midler (1931–2012), sowjetischer Fechter

Siehe auch:

 Miedler (Begriffsklärung)
 Mittler (Begriffsklärung)